Bartoňová ist der Familienname folgender Personen:
 Kateřina Bartoňová (* 1990), tschechische Basketballspielerin
 Zdeňka Bartoňová-Šilhavá (* 1954), tschechische Leichtathletin